Stanisław Potocki ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Potocki (Hetman) (genannt Rewera Potocki; 1579–1667), polnischer Staatsmann und Heerführer
 Stanisław Kostka Potocki (1755–1821), polnischer General, Politiker und Schriftsteller
 Stanisław Szczęsny Potocki (1751/1752–1805), polnischer Politiker